Ordine al Merito Navale – onorificenza del Brasile

Ordine al merito navale – onorificenza della Federazione Russa 
Ordine al merito navale – onorificenza della Repubblica Dominicana
Ordine al merito navale – nome con cui in passato era conosciuta la Croce al merito navale, onorificenza della Spagna

Ordine al merito navale ammiraglio Padilla – onorificenza della Colombia